En Pologne, Broniszów peut désigner :

 Broniszów, village de la voïvodie des Basses-Carpates

 Broniszów, village de la voïvodie de Lubusz

 Broniszów, village de la voïvodie de Sainte-Croix